Isabelinski Selsawet bezeichnet mehrere Ortschaften in der Republik Belarus:

in der Hrodsenskaja Woblasz:

 Isabelinski Selsawet, in dem Rajon Waukawysk
 Isabelinski Selsawet, ehemalige Gemeinde, aufgelöst in den Gudagauski Selsawet in dem Rajon Astrawez